Printzlau ist der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Printzlau (* 1976), dänischer Tennisspieler
 Leif Printzlau (* 1948), dänischer Fußballspieler
 Olga Printzlau (1891–1962), US-amerikanische Drehbuchautorin